Sara Errani e Roberta Vinci eram as atuais campeãs, mas perderam para Serena e Venus Williams nas quartas de final. Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká conquistaram o título, derrotando Ashleigh Barty e Casey Dellacqua na final por  6–7(4–7), 6–1, 6–4.

Cabeças de chave

  Sara Errani /  Roberta Vinci (Quartas de final)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (Quartas de final)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (Quartas de final)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (Quartas de final)
  'Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Campeãs)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (Terceira rodada)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Segunda rodada)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (Final)

<li>  Liezel Huber /  Nuria Llagostera Vives (Terceira rodada)
<li>  Sania Mirza /  Zheng Jie (Semifinais)
<li>  Anastasia Pavlyuchenkova /  Lucie Šafářová (Terceira rodada)
<li>  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Segunda rodada)
<li>  Cara Black /  Marina Erakovic (Terceira rodada)
<li>  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (Terceira rodada)
<li>  Jelena Janković /  Mirjana Lučić-Baroni (Terceira rodada)
<li>  Anabel Medina Garrigues /  Flavia Pennetta (Terceira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
 Chave de duplas

D
US Open - Duplas femininas